Чемпионат Азии по русским шашкам 2017 года прошёл в Ташкенте (Узбекистан) с 16 по 21 апреля в основной программе, быстрых шашках и блице среди мужчин и женщин по швейцарской системе в 7 раундов, а также в других возрастных категориях. Одновременно проводились чемпионаты Азии по международным шашкам среди мужчин и женщин и по турецким шашкам.

Результаты

Мужчины

Классические

Блиц

Быстрые шашки

Женщины

Классические

Блиц

Быстрые шашки

Примечания

Ссылки 
 Результаты женщин
 Результаты женщин
 Результаты мужчин (блиц)
 Результаты женщин (блиц)
 Результаты мужчин (быстрые шашки)
 Результаты женщин (быстрые шашки)

2017
шашки
шашки
шашки
Международные соревнования по шашкам в Узбекистане
Апрель 2017 года
Международные спортивные соревнования в Ташкенте